α-Glucosidase steht für folgende Enzyme:

 die im Darm lokalisierte Maltase-Glucoamylase
 die in den Lysosomen der Zellen aktive lysosomale α-Glucosidase
 die neutrale α-Glucosidase AB in der Plazenta
 die neutrale α-Glucosidase C